Гу — китайская фамилия. 顧 / 顾 — гл. «оглядываться», «заботиться», известна большим количеством адвокатов и врачей:

Топоним 
 Гу — село, Джейрахский район, Ингушетия, Россия.
 Гу — коммуна во Франции, департамент Жер.

Прочее 
 Гу — диграф нескольких кириллических языков.
 ГУ — аббревиатура
 ГУ — главк, главное управление
 ГУ — государственное учреждение